Бад-Хинделанг () — ярмарочная община в Германии, в земле Бавария.

Община расположена в правительственном округе Швабия в районе Верхний Алльгой. Население составляет 4815 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 137,02 км². Официальный код — 09 7 80 123.

Население

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

Города Баварии